Maria Timpanaro Cardini – filologa italiana
 Sebastiano Timpanaro – filologo classico, ecritico letterario italiano
 Sebastiano Timpanaro senior – fisico e letterato italiano